Grazbach heißen:

 Grazbach (Mur), Stadtbach der Stadt Graz, Steiermark
 Grazbach (Raab), Bach im Bezirk Feldbach in der Oststeiermark